Kapacina Valér (Nyíregyháza, 1993. július 14. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Kapacina Valér adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 
hlsz.hu

1993-ban született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
Élő személyek